Jayagiri (Lembang), een plaats in Indonesië
Jayagiri (Sukanagara), een plaats in Indonesië
Jayagiri (Sindangbarang), een plaats in Indonesië
Jayagiri (Panumbangan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing